Faidra může být:

 Faidra – dcera krétského krále Mínóa
 Faidra (Racine) – divadelní hra Jeana Racina